Maria Moctezuma ist der Name von

* María Guadalupe Moctezuma (* 1983), mexikanische Politikerin
 Maria Guadalupe Graillet Moctezuma (* 1983), mexikanische Musikerin
 Maria Xipaguazin Moctezuma († 1537), aztekische Prinzessin, Tochter von Montezuma II., Ehefrau von Joan de Grau i Ribó